Kő-fülke néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kő-fülke, a Remete-hegyi-kőfülke másik neve.
 Kő-fülke, a Sárkány-lik másik neve.